Příjmení Seaman nese více různých osobností:

 Alfred Seaman (1844–1910) – anglický viktoriánský fotograf
 David Seaman (* 1963) – anglický fotbalový brankář
 William Seaman (1925–1997) – americký fotograf